Bagiu ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Bagiu, rumänischer Wasserspringer
 Mihai Bagiu (* 1971), US-amerikanischer Turner